Абди — многозначный термин: 

 Абди — мужское имя.

Топонимы 
 Абди — село в Шалкарском районе Актюбинской области.
 Абди — село в Тюлячинском районе Татарстана.
 Абди — департамент в регионе Ваддай, Чад.
 Абди — город и одноимённая супрефектура, Чад.

Фамилия 
 Абди, Альмен (род. 1986) — швейцарский футболист.
 Абди, Бахадор (род. 1984) — иранский футболист, полузащитник, выступающий за иранский клуб «Санат Нафт».
 Абди, Бархад (род. 1985) — американский актёр сомалийского происхождения.
 Абди Мирабдулходжа (1870—1922) — поэт эпохи Бухарского эмирата.
 Абди, Юсеф (род. 1977) — австралийский легкоатлет.
 Абди Шакур Шейх Хасан (ум. 2011) — министр внутренних дел Сомали.
 Леди Абди (1897—1992) — американская и французская актриса, модель и светская львица.

Другое 
 Абди Ипекчи Арена — крытая мультифункциональная спортивная арена в Стамбуле.